The Secret Life of Walter Mitty puede referirse:

 The Secret Life of Walter Mitty (película de 1947), película de 1947
 The Secret Life of Walter Mitty (película de 2013), película de 2013 protagonizada por Ben Stiller.